Farsa, genere teatrale
Farsa atellana
Farsa cavaiola
Farsa fliacica
Farsa, genere operistico
In senso estensivo, indica qualunque forma espressiva volta verso l'eccesso buffonesco

Altri progetti